Cardosanto puede referirse a:
 el nombre común de la planta Argemone mexicana
 el nombre común de la planta Cirsium anartiolepis